Дінара Сафіна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 1-му колі її перемогла Клара Закопалова.

Араван Резаї виграла титул, у фіналі перемігши Вінус Вільямс з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні гравці

Без боротьби в друге коло 
Четверо півфіналісток Мастерс Рим 2010 вийшли без боротьби в дурге коло:
  Серена Вільямс (3-тє коло)
  Єлена Янкович (чвертьфінал)
  Ана Іванович (2-ге коло)
  Марія Хосе Мартінес Санчес (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 

| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= К Закопалова
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Резаї
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Петкович
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=14
| RD2-team04= Ф Пенетта
| RD2-score04-1=63
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=12
| RD2-team05= М Бартолі
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=0
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Main Draw
Qualifying Draw

Mutua Madrid Open
Жінки, одиночний розряд
2010 у тенісі